Sankt Mikaels kyrka eller Sankt Mikaels kapell kan syfta på:

Sverige
 Sankt Mikaels kyrka, Jörn
 Sankt Mikaels kyrka, Malmö – i Hyllie församling i Lunds stift i Lindeborg, Malmö
 S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka – Stockholm
 Sankt Mikaels kyrka, Södertälje – i Östertälje församling i Strängnäs stift i Södertälje
 Sankt Mikaels kyrka, Visby – helt riven på 1700-talet
 Sankt Mikaels kyrka, Ängelholm – samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Ängelholms församling
 Sankt Mikaels kyrka, Örebro – i Mikaels församling i Strängnäs stift

Sankt Mikaels kapell
 Sankt Mikaels kapell, Mora – begravningskapell, Dalarna, Västerås stift
 Sankt Mikaels kapell, Vindeln – begravningskapell, Västerbotten, Luleå stift

Se även
 Sankt Michels domkyrka
 Mikaelskyrkan – flera 
 Mikaelikyrkan – flera 
 Mikaeliskyrkan
 Sankt Mikael 
 Sankt Mikaels församling – flera 
 Den helige ärkeängeln Mikaels kyrka i Osijek i Kroatien
 Den helige ärkeängeln Mikaels kyrka i Kaunas i Litauen
 Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn